Большая Матвеевка — топоним в России.

 Большая Матвеевка — деревня в Клепиковском районе Рязанской области
 Большая Матвеевка — река, правая составляющая р. Матвеевка, Алтайский край. Координаты 53°45’N 84°41’E. Код ГКГН 0399711.
 Большая Матвеевка — упразднённый посёлок в Барнаульском округе Сибирского края (ныне Алтайский край) при реке Большая Матвеевка.

Примечания